Ormeling ist der Familienname folgender Personen: